ʻAlipate Tuʻivanuavou Vaea (né le ), ou Lord Vaea depuis , est un homme politique tongien membre de la noblesse tongienne.

Il hérita du titre de Lord Vaea à la suite du décès de son père, ʻAlipate Halakilangi Tauʻalupeoko Tupou, baron Vaea, en .

Il rejoignit ainsi les rangs très restreints de la noblesse, ce qui lui permet d'élire, et d'être élu parmi, les Représentants de la Noblesse à l'Assemblée législative. Il débuta ainsi sa carrière politique lorsqu'il fut élu Représentant de la Noblesse pour Tongatapu aux élections législatives de novembre 2010. Il fut alors nommé ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Forêts et des Pêcheries par le premier ministre Lord Tuʻivakanō. Le , il devient également ministre de la Formation, de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Le , il est nommé ministre de l'Intérieur, en lieu et place de ses portefeuilles précédents. Il conserve son siège de député de la noblesse lors des élections législatives de novembre 2014. Celles-ci voient toutefois la victoire des roturier du Parti démocrate, et un changement de gouvernement. Lord Vaea siège dès lors sur les bancs de l'opposition.

Patronages 
 Ancien président de la Fédération tongienne de rugby à XV.
 Ancien président de le Pacific Islands Rugby Alliance.

Ascendance

Références

Personnalité politique tongienne
Naissance en septembre 1957
Ministre tongien de l'Agriculture
Ministre tongien des Forêts
Ministre tongien de l'Intérieur
Ministre tongien de la Jeunesse
Ministre tongien de la Pêche
Ministre tongien des Sports